Edinho Pattinama (Spijkenisse, 1 de março de 1989) é um futebolista holandês.

Atualmente defende o NAC Breda. Seu pai, Ton, é ex-jogador, e seu irmão, Jordao, atua no Feyenoord.

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do NAC Breda